Список станцій Українських залізниць

Ж